Maneiro peut désigner :

Patronymes 
 Ildo Maneiro (1947) : footballeur uruguayen ;
 Orlando Maneiro : homme politique vénézuélien.

Toponymes

Maneiro : une municipalité de l'île de Margarita dans l'État de Nueva Esparta ;
 Capitale Maneiro : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité de Maneiro dans l'État de Nueva Esparta au Venezuela.
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme